W sezonie 1996/1997 rozegrano 12. edycję najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w San Marino – Campionato Sammarinese. W sezonie brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna SS Cosmos. Nowym mistrzem San Marino został zespół SS Folgore/Falciano.

Runda zasadnicza

Grupa A

Grupa B

Turniej finałowy

Pierwsza runda 
 SP La Fiorita 0-0 (karne 5-4) AC Libertas
 SC Faetano 4-3 SP Cailungo

Druga runda 
 SS Virtus 2-3 SP La Fiorita
 SC Faetano 2-2 (karne 6-5) SS Folgore/Falciano

Trzecia runda 
 SS Folgore/Falciano 3-1 AC Libertas
 SP Cailungo 3-2 SS Virtus

Czwarta runda 
 SP La Fiorita 2-2 (karne 7-6) SC Faetano

Piąta runda 
 SS Folgore/Falciano 2-1 SP Cailungo

Szósta runda 
 SS Folgore/Falciano 2-0 SC Faetano

Finał 
 SS Folgore/Falciano 2-1 SP La Fiorita

Bibliografia 
 

1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w San Marino